Музе́й Н. В. Гоголя — музеи, посвящённый жизни и деятельности писателя Николая Васильевича Гоголя.

Музеи 

 Национальный музей-заповедник Н. В. Гоголя — в селе Васильевка (ныне Гоголево), Шишацкий район, Полтавская область, Украина, в усадьбе родителей Гоголя.
 Литературно-мемориальный музей Н. В. Гоголя — в селе Великие Сорочинцы, Миргородский район, Полтавская область, Украина, где родился писатель.
 Дом Гоголя — музей и научная библиотека в Москве, в здании, где писатель скончался. 
 Народный музей Гоголя — музей, состоящий из одной комнаты в Санкт-Петербурге, по адресу Малая Конюшенная улица, 1/3 (или 5?). Мемориальные предметы не представлены. Функционирует ли музей по состоянию на 2018 год, неизвестно.